biskupi bielscy (Bielsk Podlaski) – Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny  
 biskupi bielsko-żywieccy (Bielsko-Biała) – Kościół katolicki w Polsce